Slovanský pochod může být:

 Slovanský pochod (Čajkovskij) – symfonická skladba Petra Iljiče Čajkovského
 Slovanský pochod (Komzák) – skladba Karla Komzáka staršího
 Slovanský pochod (Kmoch) – pochodová skladba Františka Kmocha
 Slovanský pochod (Obruča) – pochodová skladba Rudolfa Obruči
 Slovanský pochod 1943 – symfonická skladba Ludvíka Pelíška
 Slovanský pochod – neoficiální název pro instrumentální pasáž z cyklu Slovanské tance Antonína Dvořáka